ouro-verdensi – abitanti di Ouro Verde (San Paolo)
ouro-verdensi – abitanti di Ouro Verde (Santa Catarina)
ouro-verdensi – abitanti di Ouro Verde de Goiás
ouro-verdensi – abitanti di Ouro Verde de Minas
ouro-verdensi – abitanti di Ouro Verde do Oeste